Juan Facundo Quiroga – caudillo argentino
 Facundo Hernán Quiroga – calciatore argentino